Osoby:
 Adderly Fong – hongkoński–chiński kierowca wyścigowy
 Anthony Adderly – belizeński piłkarz i trener piłkarski